Renata Voráčová e Lenka Wienerová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Trofeul Popeci 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alice Balducci e Katarzyna Kawa che hanno battuto in finale Diana Buzean e Christina Shakovets3–6, 7–6(7–3), [10–8].

Teste di serie 

  Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (semifinali)
  Inés Ferrer Suárez /  Arantxa Rus (quarti di finale)

  Nicole Clerico /  Nikola Fraňková (primo turno)
  Diana Buzean /  Christina Shakovets (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Trofeul Popeci 2013